Kahnert ist der Familienname folgender Personen:

 Janning Kahnert (* 1978), deutscher Schauspieler
 Juan Kahnert (1928–2021), argentinischer Kugelstoßer
 Walter Kahnert (1901–1964), deutscher Verleger